Brignano puede referirse a: 

 Brignano-Frascata, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte,
 Brignano Gera d'Adda, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía,